Maniace steht für:

 Maniace, ein Ort in der Metropolitanstadt Catania in Sizilien
 Castello Maniace, eine Festung in Syrakus in Sizilien
 Die ehemalige Abtei Santa Maria di Maniace in Bronte, Sizilien, später in ein Schloss umgewandelt und Lord Nelson für seine Dienste zur Wiedereinsetzung des Königs Ferdinand IV. von Neapel übertragen.